

513001–513100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 513001 || || 18 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 513002 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#fefefe
| 513003 || || 12 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 513004 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 513005 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#fefefe
| 513006 || || 29 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#E9E9E9
| 513007 || || 8 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#fefefe
| 513008 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 513009 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 513010 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#fefefe
| 513011 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 513012 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 513013 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#fefefe
| 513014 || || 1 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 513015 || || 21 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#E9E9E9
| 513016 || || 9 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#E9E9E9
| 513017 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 513018 || || 14 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 513019 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 513020 || || 17 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 513021 || || 12 d'agost de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#FA8072
| 513022 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 513023 || || 9 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 513024 || || 26 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 513025 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#d6d6d6
| 513026 || || 16 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 513027 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#d6d6d6
| 513028 || || 15 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 513029 || || 21 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 513030 || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 513031 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 513032 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 513033 || || 27 de juny de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#E9E9E9
| 513034 || || 25 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#fefefe
| 513035 || || 3 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 513036 || || 27 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#E9E9E9
| 513037 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#fefefe
| 513038 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#d6d6d6
| 513039 || || 7 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 513040 || || 14 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#E9E9E9
| 513041 || || 29 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 513042 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#fefefe
| 513043 || || 29 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 513044 || || 30 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#E9E9E9
| 513045 || || 13 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 513046 || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 513047 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#E9E9E9
| 513048 || || 18 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 513049 || || 1 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 513050 || || 8 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 513051 || || 23 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#d6d6d6
| 513052 || || 13 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#fefefe
| 513053 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#fefefe
| 513054 || || 30 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#fefefe
| 513055 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#fefefe
| 513056 || || 8 de maig de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#fefefe
| 513057 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#E9E9E9
| 513058 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#E9E9E9
| 513059 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 513060 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#fefefe
| 513061 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#fefefe
| 513062 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#E9E9E9
| 513063 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#E9E9E9
| 513064 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#fefefe
| 513065 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 513066 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#d6d6d6
| 513067 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 513068 || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 513069 || || 11 d'octubre de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 513070 || || 2 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#E9E9E9
| 513071 || || 4 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#fefefe
| 513072 || || 10 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#fefefe
| 513073 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 513074 || || 22 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#E9E9E9
| 513075 || || 21 de juny de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#fefefe
| 513076 || || 29 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 513077 || || 6 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 513078 || || 19 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 513079 || || 20 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#FA8072
| 513080 || || 28 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 513081 || || 31 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 513082 || || 29 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 513083 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#E9E9E9
| 513084 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 513085 || || 4 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 513086 || || 14 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#fefefe
| 513087 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#fefefe
| 513088 || || 9 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#E9E9E9
| 513089 || || 1 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#fefefe
| 513090 || || 12 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#E9E9E9
| 513091 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#fefefe
| 513092 || || 4 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#d6d6d6
| 513093 || || 16 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#fefefe
| 513094 || || 1 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 513095 || || 1 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 513096 || || 12 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 513097 || || 27 de febrer de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 513098 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#E9E9E9
| 513099 || || 8 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 513100 || || 13 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

513101–513200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 513101 || || 18 de novembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#fefefe
| 513102 || || 27 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#fefefe
| 513103 || || 29 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#fefefe
| 513104 || || 2 de setembre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 513105 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#fefefe
| 513106 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#E9E9E9
| 513107 || || 8 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#E9E9E9
| 513108 || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#E9E9E9
| 513109 || || 21 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#fefefe
| 513110 || || 29 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 513111 || || 24 d'agost de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#E9E9E9
| 513112 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 513113 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 513114 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 513115 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#E9E9E9
| 513116 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 513117 || || 11 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 513118 || || 10 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#E9E9E9
| 513119 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#E9E9E9
| 513120 || || 28 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#E9E9E9
| 513121 || || 26 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#fefefe
| 513122 || || 17 de setembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#d6d6d6
| 513123 || || 10 de febrer de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 513124 || || 9 de maig de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#FFC2E0
| 513125 || || 14 d'abril de 1997 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=126 bgcolor=#FFC2E0
| 513126 || || 17 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=127 bgcolor=#fefefe
| 513127 || || 10 de novembre de 1998 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#E9E9E9
| 513128 || || 31 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 513129 || || 9 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#fefefe
| 513130 || || 30 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#fefefe
| 513131 || || 1 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#FA8072
| 513132 || || 2 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#d6d6d6
| 513133 || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#E9E9E9
| 513134 || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#FA8072
| 513135 || || 19 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 513136 || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#E9E9E9
| 513137 || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#FFC2E0
| 513138 || || 12 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=139 bgcolor=#d6d6d6
| 513139 || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 513140 || || 20 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 513141 || || 4 de març de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 513142 || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 513143 || || 14 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#E9E9E9
| 513144 || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#FA8072
| 513145 || || 13 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#fefefe
| 513146 || || 31 de gener de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#FA8072
| 513147 || || 8 de març de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#d6d6d6
| 513148 || || 7 d'abril de 2003 || Kvistaberg || UDAS ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#fefefe
| 513149 || || 2 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 513150 || || 25 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 513151 || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#E9E9E9
| 513152 || || 26 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#FA8072
| 513153 || || 16 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 513154 || || 25 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 513155 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#d6d6d6
| 513156 || || 18 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 513157 || || 26 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 513158 || || 30 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#E9E9E9
| 513159 || || 1 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 513160 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#fefefe
| 513161 || || 16 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#E9E9E9
| 513162 || || 23 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#FFC2E0
| 513163 || || 28 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=164 bgcolor=#C2FFFF
| 513164 || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=165 bgcolor=#FFC2E0
| 513165 || || 14 de febrer de 2004 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=166 bgcolor=#fefefe
| 513166 || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#fefefe
| 513167 || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#fefefe
| 513168 || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#fefefe
| 513169 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#FFC2E0
| 513170 || || 24 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR || ATE ||  —
|-id=171 bgcolor=#FFC2E0
| 513171 || || 23 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR || ATEPHA ||  —
|-id=172 bgcolor=#d6d6d6
| 513172 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#FA8072
| 513173 || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#d6d6d6
| 513174 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 513175 || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 513176 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#E9E9E9
| 513177 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 513178 || || 2 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#E9E9E9
| 513179 || || 14 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#E9E9E9
| 513180 || || 15 de desembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#FFC2E0
| 513181 || || 31 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=182 bgcolor=#FFC2E0
| 513182 || || 9 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 513183 || || 10 de febrer de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 513184 || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#fefefe
| 513185 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 513186 || || 2 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#fefefe
| 513187 || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#fefefe
| 513188 || || 4 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#E9E9E9
| 513189 || || 5 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 513190 || || 5 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#fefefe
| 513191 || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#fefefe
| 513192 || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#fefefe
| 513193 || || 10 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 513194 || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#fefefe
| 513195 || || 14 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#fefefe
| 513196 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 513197 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#fefefe
| 513198 || || 14 de setembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 513199 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#fefefe
| 513200 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

513201–513300 

|-bgcolor=#fefefe
| 513201 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 513202 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#fefefe
| 513203 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#fefefe
| 513204 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 513205 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#fefefe
| 513206 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 513207 || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#fefefe
| 513208 || || 6 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 513209 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 513210 || || 7 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 513211 || || 23 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#fefefe
| 513212 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 513213 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 513214 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#fefefe
| 513215 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 513216 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#fefefe
| 513217 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#fefefe
| 513218 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#fefefe
| 513219 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 513220 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#fefefe
| 513221 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 513222 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#fefefe
| 513223 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#fefefe
| 513224 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 513225 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#fefefe
| 513226 || || 7 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 513227 || || 27 d'octubre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 513228 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 513229 || || 3 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#fefefe
| 513230 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#d6d6d6
| 513231 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#fefefe
| 513232 || || 3 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#FA8072
| 513233 || || 22 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#fefefe
| 513234 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 513235 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#fefefe
| 513236 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#fefefe
| 513237 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#d6d6d6
| 513238 || || 25 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 513239 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#d6d6d6
| 513240 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 513241 || || 4 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 513242 || || 29 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 513243 || || 4 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#d6d6d6
| 513244 || || 21 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 513245 || || 21 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 513246 || || 30 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#E9E9E9
| 513247 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#E9E9E9
| 513248 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 513249 || || 24 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#E9E9E9
| 513250 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#C2FFFF
| 513251 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=252 bgcolor=#E9E9E9
| 513252 || || 28 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#C2FFFF
| 513253 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=254 bgcolor=#E9E9E9
| 513254 || || 24 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#E9E9E9
| 513255 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#E9E9E9
| 513256 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#E9E9E9
| 513257 || || 29 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#E9E9E9
| 513258 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 513259 || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#fefefe
| 513260 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#fefefe
| 513261 || || 14 de setembre de 2006 || Mauna Kea || J. Masiero ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#fefefe
| 513262 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 513263 || || 17 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#fefefe
| 513264 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#fefefe
| 513265 || || 18 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#d6d6d6
| 513266 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#fefefe
| 513267 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#fefefe
| 513268 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 513269 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#fefefe
| 513270 || || 22 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#fefefe
| 513271 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#fefefe
| 513272 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#fefefe
| 513273 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#fefefe
| 513274 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#fefefe
| 513275 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 513276 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#fefefe
| 513277 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#fefefe
| 513278 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#fefefe
| 513279 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 513280 || || 11 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 513281 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#fefefe
| 513282 || || 15 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 513283 || || 23 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#d6d6d6
| 513284 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#d6d6d6
| 513285 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#fefefe
| 513286 || || 1 de desembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#fefefe
| 513287 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 513288 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 513289 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#fefefe
| 513290 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#d6d6d6
| 513291 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#fefefe
| 513292 || || 28 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#fefefe
| 513293 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 513294 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#d6d6d6
| 513295 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#fefefe
| 513296 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#fefefe
| 513297 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#d6d6d6
| 513298 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 513299 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 513300 || || 6 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

513301–513400 

|-bgcolor=#fefefe
| 513301 || || 6 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#fefefe
| 513302 || || 6 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#d6d6d6
| 513303 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 513304 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#d6d6d6
| 513305 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#fefefe
| 513306 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#d6d6d6
| 513307 || || 8 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#d6d6d6
| 513308 || || 9 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#d6d6d6
| 513309 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#fefefe
| 513310 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#fefefe
| 513311 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#FFC2E0
| 513312 || || 23 de febrer de 2007 || Catalina || CSS || APOPHA ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 513313 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#fefefe
| 513314 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#fefefe
| 513315 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#d6d6d6
| 513316 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#d6d6d6
| 513317 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#d6d6d6
| 513318 || || 25 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 513319 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#fefefe
| 513320 || || 13 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#d6d6d6
| 513321 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#d6d6d6
| 513322 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#d6d6d6
| 513323 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#fefefe
| 513324 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#fefefe
| 513325 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#fefefe
| 513326 || || 22 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#fefefe
| 513327 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 513328 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#fefefe
| 513329 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#fefefe
| 513330 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#fefefe
| 513331 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 513332 || || 16 de març de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 513333 || || 16 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#fefefe
| 513334 || || 20 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#fefefe
| 513335 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#fefefe
| 513336 || || 23 d'abril de 2007 || Mount Graham || VATT ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#d6d6d6
| 513337 || || 10 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#fefefe
| 513338 || || 16 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#E9E9E9
| 513339 || || 8 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 513340 || || 13 d'agost de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 513341 || || 21 d'agost de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#E9E9E9
| 513342 || || 11 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#FA8072
| 513343 || || 8 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#E9E9E9
| 513344 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#E9E9E9
| 513345 || || 5 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 513346 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 513347 || || 11 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 513348 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 513349 || || 20 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#fefefe
| 513350 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 513351 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#d6d6d6
| 513352 || || 16 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 513353 || || 9 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#fefefe
| 513354 || || 17 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 513355 || || 6 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#fefefe
| 513356 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#fefefe
| 513357 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#FFC2E0
| 513358 || || 6 de febrer de 2008 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=359 bgcolor=#fefefe
| 513359 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 513360 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#fefefe
| 513361 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#fefefe
| 513362 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#fefefe
| 513363 || || 11 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#fefefe
| 513364 || || 26 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#fefefe
| 513365 || || 29 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#fefefe
| 513366 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#fefefe
| 513367 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#d6d6d6
| 513368 || || 24 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#fefefe
| 513369 || || 27 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#d6d6d6
| 513370 || || 7 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 513371 || || 8 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 513372 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#fefefe
| 513373 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 513374 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 513375 || || 5 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#d6d6d6
| 513376 || || 15 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 513377 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#d6d6d6
| 513378 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#d6d6d6
| 513379 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 513380 || || 2 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 513381 || || 7 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#d6d6d6
| 513382 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 513383 || || 4 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#fefefe
| 513384 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#fefefe
| 513385 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 513386 || || 11 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#C2FFFF
| 513387 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 513388 || || 29 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 513389 || || 12 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#fefefe
| 513390 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 513391 || || 11 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#d6d6d6
| 513392 || || 9 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 513393 || || 15 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#C2FFFF
| 513394 || || 16 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=395 bgcolor=#C2FFFF
| 513395 || || 24 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=396 bgcolor=#fefefe
| 513396 || || 1 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#d6d6d6
| 513397 || || 7 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#C2FFFF
| 513398 || || 11 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=399 bgcolor=#d6d6d6
| 513399 || || 14 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 513400 || || 27 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

513401–513500 

|-bgcolor=#C2FFFF
| 513401 || || 15 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 513402 || || 13 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#C2FFFF
| 513403 || || 16 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=404 bgcolor=#fefefe
| 513404 || || 5 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#fefefe
| 513405 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#E9E9E9
| 513406 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 513407 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 513408 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#E9E9E9
| 513409 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 513410 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 513411 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#fefefe
| 513412 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#E9E9E9
| 513413 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 513414 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#fefefe
| 513415 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#fefefe
| 513416 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#E9E9E9
| 513417 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#E9E9E9
| 513418 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 513419 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#E9E9E9
| 513420 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 513421 || || 29 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 513422 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 513423 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 513424 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 513425 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#fefefe
| 513426 || || 21 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 513427 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 513428 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 513429 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#d6d6d6
| 513430 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#E9E9E9
| 513431 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#E9E9E9
| 513432 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 513433 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#E9E9E9
| 513434 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#E9E9E9
| 513435 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 513436 || || 30 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#E9E9E9
| 513437 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 513438 || || 31 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#d6d6d6
| 513439 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 513440 || || 31 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#E9E9E9
| 513441 || || 1 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#E9E9E9
| 513442 || || 25 d'octubre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#d6d6d6
| 513443 || || 2 d'octubre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 513444 || || 3 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#fefefe
| 513445 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#E9E9E9
| 513446 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#E9E9E9
| 513447 || || 17 de novembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#fefefe
| 513448 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#E9E9E9
| 513449 || || 24 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#E9E9E9
| 513450 || || 20 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#E9E9E9
| 513451 || || 5 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#E9E9E9
| 513452 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#E9E9E9
| 513453 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#E9E9E9
| 513454 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#E9E9E9
| 513455 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 513456 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#E9E9E9
| 513457 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#E9E9E9
| 513458 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#E9E9E9
| 513459 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#E9E9E9
| 513460 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#E9E9E9
| 513461 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#E9E9E9
| 513462 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#E9E9E9
| 513463 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#E9E9E9
| 513464 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#E9E9E9
| 513465 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#E9E9E9
| 513466 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#E9E9E9
| 513467 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#E9E9E9
| 513468 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 513469 || || 17 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#E9E9E9
| 513470 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#E9E9E9
| 513471 || || 20 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#FFC2E0
| 513472 || || 14 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || APO ||  —
|-id=473 bgcolor=#E9E9E9
| 513473 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#E9E9E9
| 513474 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 513475 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#E9E9E9
| 513476 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#E9E9E9
| 513477 || || 22 de febrer de 2009 || Calar Alto || F. Hormuth ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#E9E9E9
| 513478 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#FA8072
| 513479 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#E9E9E9
| 513480 || || 3 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#E9E9E9
| 513481 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 513482 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 513483 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#E9E9E9
| 513484 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#E9E9E9
| 513485 || || 23 de febrer de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#E9E9E9
| 513486 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 513487 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#E9E9E9
| 513488 || || 13 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#FFC2E0
| 513489 || || 3 d'agost de 2008 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=490 bgcolor=#E9E9E9
| 513490 || || 7 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#E9E9E9
| 513491 || || 27 de gener de 2009 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#FA8072
| 513492 || || 31 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 513493 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#E9E9E9
| 513494 || || 27 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 513495 || || 16 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#E9E9E9
| 513496 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#FFC2E0
| 513497 || || 23 d'abril de 2009 || Siding Spring || SSS || AMO ||  —
|-id=498 bgcolor=#E9E9E9
| 513498 || || 27 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 513499 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#C2FFFF
| 513500 || || 19 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|}

513501–513600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 513501 || || 25 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 513502 || || 31 de juliol de 2009 || Tiki || N. Teamo ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 513503 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 513504 || || 16 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#fefefe
| 513505 || || 16 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#d6d6d6
| 513506 || || 19 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 513507 || || 28 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#fefefe
| 513508 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#fefefe
| 513509 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#fefefe
| 513510 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#d6d6d6
| 513511 || || 15 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 513512 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 513513 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#fefefe
| 513514 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#fefefe
| 513515 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#fefefe
| 513516 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#fefefe
| 513517 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#fefefe
| 513518 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#fefefe
| 513519 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#fefefe
| 513520 || || 21 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#fefefe
| 513521 || || 21 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#fefefe
| 513522 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#fefefe
| 513523 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#fefefe
| 513524 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#fefefe
| 513525 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#fefefe
| 513526 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#fefefe
| 513527 || || 12 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 513528 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#FFC2E0
| 513529 || || 9 de febrer de 2010 || Siding Spring || SSS || APO ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 513530 || || 11 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#fefefe
| 513531 || || 6 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 513532 || || 22 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#FA8072
| 513533 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#fefefe
| 513534 || || 10 de març de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#fefefe
| 513535 || || 10 de març de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#E9E9E9
| 513536 || || 12 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 513537 || || 15 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#E9E9E9
| 513538 || || 25 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 513539 || || 8 d'abril de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 513540 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#E9E9E9
| 513541 || || 3 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#fefefe
| 513542 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 513543 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#E9E9E9
| 513544 || || 12 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 513545 || || 8 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 513546 || || 24 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 513547 || || 22 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#d6d6d6
| 513548 || || 8 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#d6d6d6
| 513549 || || 20 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#FFC2E0
| 513550 || || 8 de juliol de 2010 || WISE || WISE || AMO ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 513551 || || 8 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 513552 || || 24 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#d6d6d6
| 513553 || || 12 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 513554 || || 22 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#d6d6d6
| 513555 || || 26 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 513556 || || 27 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#E9E9E9
| 513557 || || 10 d'agost de 2010 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#d6d6d6
| 513558 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 513559 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 513560 || || 6 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#C2FFFF
| 513561 || || 11 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=562 bgcolor=#d6d6d6
| 513562 || || 15 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#d6d6d6
| 513563 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#d6d6d6
| 513564 || || 19 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#fefefe
| 513565 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#fefefe
| 513566 || || 15 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#d6d6d6
| 513567 || || 29 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 513568 || || 19 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#d6d6d6
| 513569 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#d6d6d6
| 513570 || || 13 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#fefefe
| 513571 || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#FFC2E0
| 513572 || || 5 de novembre de 2010 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=573 bgcolor=#d6d6d6
| 513573 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#d6d6d6
| 513574 || || 5 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#d6d6d6
| 513575 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#d6d6d6
| 513576 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#d6d6d6
| 513577 || || 14 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#d6d6d6
| 513578 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#d6d6d6
| 513579 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#fefefe
| 513580 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 513581 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 513582 || || 8 de desembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#d6d6d6
| 513583 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#fefefe
| 513584 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#fefefe
| 513585 || || 13 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#fefefe
| 513586 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#fefefe
| 513587 || || 13 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#fefefe
| 513588 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 513589 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#fefefe
| 513590 || || 8 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#fefefe
| 513591 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#fefefe
| 513592 || || 22 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#fefefe
| 513593 || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#fefefe
| 513594 || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#fefefe
| 513595 || || 6 de febrer de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#fefefe
| 513596 || || 5 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 513597 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#fefefe
| 513598 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#fefefe
| 513599 || || 21 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#fefefe
| 513600 || || 13 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

513601–513700 

|-bgcolor=#fefefe
| 513601 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#fefefe
| 513602 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#fefefe
| 513603 || || 9 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#fefefe
| 513604 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#fefefe
| 513605 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#fefefe
| 513606 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#fefefe
| 513607 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#fefefe
| 513608 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#fefefe
| 513609 || || 5 d'abril de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#fefefe
| 513610 || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#fefefe
| 513611 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#fefefe
| 513612 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#fefefe
| 513613 || || 24 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#fefefe
| 513614 || || 13 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#FA8072
| 513615 || || 30 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#fefefe
| 513616 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#fefefe
| 513617 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#fefefe
| 513618 || || 12 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#fefefe
| 513619 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#fefefe
| 513620 || || 6 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#fefefe
| 513621 || || 22 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#fefefe
| 513622 || || 14 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#fefefe
| 513623 || || 21 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#fefefe
| 513624 || || 13 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#fefefe
| 513625 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 513626 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 513627 || || 24 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#fefefe
| 513628 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 513629 || || 24 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 513630 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#fefefe
| 513631 || || 31 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 513632 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#C2FFFF
| 513633 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=634 bgcolor=#C2FFFF
| 513634 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 513635 || || 20 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 513636 || || 16 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#FA8072
| 513637 || || 29 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#fefefe
| 513638 || || 28 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#d6d6d6
| 513639 || || 20 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#C2FFFF
| 513640 || || 20 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 513641 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#fefefe
| 513642 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 513643 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 513644 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#d6d6d6
| 513645 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 513646 || || 8 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#fefefe
| 513647 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#fefefe
| 513648 || || 16 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 513649 || || 9 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 513650 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#d6d6d6
| 513651 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#fefefe
| 513652 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#E9E9E9
| 513653 || || 26 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 513654 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 513655 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#E9E9E9
| 513656 || || 8 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 513657 || || 3 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#E9E9E9
| 513658 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#fefefe
| 513659 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#E9E9E9
| 513660 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#d6d6d6
| 513661 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 513662 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#d6d6d6
| 513663 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#d6d6d6
| 513664 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#d6d6d6
| 513665 || || 22 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#d6d6d6
| 513666 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#d6d6d6
| 513667 || || 18 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 513668 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#d6d6d6
| 513669 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 513670 || || 28 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 513671 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 513672 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#d6d6d6
| 513673 || || 25 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 513674 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#d6d6d6
| 513675 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#d6d6d6
| 513676 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#d6d6d6
| 513677 || || 15 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#d6d6d6
| 513678 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 513679 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#d6d6d6
| 513680 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#d6d6d6
| 513681 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#d6d6d6
| 513682 || || 19 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#d6d6d6
| 513683 || || 30 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#d6d6d6
| 513684 || || 18 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#d6d6d6
| 513685 || || 14 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#d6d6d6
| 513686 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 513687 || || 4 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#d6d6d6
| 513688 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#d6d6d6
| 513689 || || 19 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#d6d6d6
| 513690 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#d6d6d6
| 513691 || || 21 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#d6d6d6
| 513692 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#d6d6d6
| 513693 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#d6d6d6
| 513694 || || 27 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#d6d6d6
| 513695 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#d6d6d6
| 513696 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 513697 || || 3 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#d6d6d6
| 513698 || || 20 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 513699 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 513700 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

513701–513800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 513701 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 513702 || || 27 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#d6d6d6
| 513703 || || 21 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 513704 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 513705 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#d6d6d6
| 513706 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#d6d6d6
| 513707 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 513708 || || 16 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#fefefe
| 513709 || || 28 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#fefefe
| 513710 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#FFC2E0
| 513711 || || 14 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 513712 || || 1 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#fefefe
| 513713 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 513714 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 513715 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#fefefe
| 513716 || || 10 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#fefefe
| 513717 || || 3 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#fefefe
| 513718 || || 10 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#d6d6d6
| 513719 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 513720 || || 27 de setembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 513721 || || 6 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#fefefe
| 513722 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#fefefe
| 513723 || || 18 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 513724 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#fefefe
| 513725 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#fefefe
| 513726 || || 24 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 513727 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 513728 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 513729 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 513730 || || 11 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 513731 || || 1 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 513732 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 513733 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#C2FFFF
| 513734 || || 15 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 513735 || || 16 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 513736 || || 20 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 513737 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#fefefe
| 513738 || || 18 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 513739 || || 5 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 513740 || || 13 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 513741 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#E9E9E9
| 513742 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 513743 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 513744 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 513745 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#E9E9E9
| 513746 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#E9E9E9
| 513747 || || 20 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#E9E9E9
| 513748 || || 18 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#E9E9E9
| 513749 || || 8 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 513750 || || 25 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 513751 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 513752 || || 15 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 513753 || || 3 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 513754 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#E9E9E9
| 513755 || || 14 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 513756 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 513757 || || 14 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 513758 || || 21 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 513759 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 513760 || || 21 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#d6d6d6
| 513761 || || 12 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 513762 || || 20 de desembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 513763 || || 7 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#E9E9E9
| 513764 || || 7 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#E9E9E9
| 513765 || || 13 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 513766 || || 31 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 513767 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 513768 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 513769 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 513770 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 513771 || || 26 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 513772 || || 26 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#E9E9E9
| 513773 || || 20 de desembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#E9E9E9
| 513774 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 513775 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#FFC2E0
| 513776 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 513777 || || 3 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 513778 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#d6d6d6
| 513779 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#d6d6d6
| 513780 || || 17 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 513781 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#E9E9E9
| 513782 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 513783 || || 1 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#E9E9E9
| 513784 || || 22 d'abril de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#d6d6d6
| 513785 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 513786 || || 20 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 513787 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#FA8072
| 513788 || || 27 de setembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 513789 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#d6d6d6
| 513790 || || 14 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#d6d6d6
| 513791 || || 29 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#d6d6d6
| 513792 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#d6d6d6
| 513793 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 513794 || || 18 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 513795 || || 3 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#d6d6d6
| 513796 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 513797 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 513798 || || 17 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 513799 || || 4 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 513800 || || 9 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

513801–513900 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 513801 || || 6 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#d6d6d6
| 513802 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 513803 || || 5 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#d6d6d6
| 513804 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 513805 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#d6d6d6
| 513806 || || 8 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#d6d6d6
| 513807 || || 7 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#d6d6d6
| 513808 || || 6 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#d6d6d6
| 513809 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 513810 || || 15 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#d6d6d6
| 513811 || || 14 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#d6d6d6
| 513812 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#d6d6d6
| 513813 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#fefefe
| 513814 || || 13 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 513815 || || 8 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#d6d6d6
| 513816 || || 1 de febrer de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#fefefe
| 513817 || || 4 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 513818 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#d6d6d6
| 513819 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#d6d6d6
| 513820 || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#d6d6d6
| 513821 || || 3 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 513822 || || 4 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#d6d6d6
| 513823 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#fefefe
| 513824 || || 16 de febrer de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#d6d6d6
| 513825 || || 16 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#fefefe
| 513826 || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 513827 || || 4 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 513828 || || 1 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#d6d6d6
| 513829 || || 6 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#FA8072
| 513830 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#d6d6d6
| 513831 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 513832 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 513833 || || 15 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#fefefe
| 513834 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#FA8072
| 513835 || || 16 de setembre de 1998 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#d6d6d6
| 513836 || || 5 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#d6d6d6
| 513837 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 513838 || || 18 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 513839 || || 13 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 513840 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#d6d6d6
| 513841 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 513842 || || 6 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 513843 || || 16 de març de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 513844 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 513845 || || 13 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 513846 || || 8 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#d6d6d6
| 513847 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#d6d6d6
| 513848 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 513849 || || 25 d'agost de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 513850 || || 23 de febrer de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#fefefe
| 513851 || || 2 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#d6d6d6
| 513852 || || 7 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 513853 || || 16 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 513854 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#d6d6d6
| 513855 || || 11 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 513856 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 513857 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#d6d6d6
| 513858 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#d6d6d6
| 513859 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#fefefe
| 513860 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#fefefe
| 513861 || || 11 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#d6d6d6
| 513862 || || 14 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 513863 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#d6d6d6
| 513864 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#d6d6d6
| 513865 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 513866 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#d6d6d6
| 513867 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#fefefe
| 513868 || || 19 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 513869 || || 11 d'abril de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 513870 || || 20 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#fefefe
| 513871 || || 20 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 513872 || || 13 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 513873 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 513874 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#d6d6d6
| 513875 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#fefefe
| 513876 || || 31 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 513877 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#d6d6d6
| 513878 || || 15 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 513879 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#d6d6d6
| 513880 || || 1 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 513881 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#d6d6d6
| 513882 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#fefefe
| 513883 || || 28 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#fefefe
| 513884 || || 30 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#fefefe
| 513885 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#fefefe
| 513886 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#fefefe
| 513887 || || 25 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#E9E9E9
| 513888 || || 26 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#fefefe
| 513889 || || 16 de setembre de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#fefefe
| 513890 || || 28 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#C2FFFF
| 513891 || || 24 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 513892 || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#fefefe
| 513893 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#fefefe
| 513894 || || 14 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#fefefe
| 513895 || || 14 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 513896 || || 18 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#fefefe
| 513897 || || 26 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 513898 || || 22 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#fefefe
| 513899 || || 20 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#fefefe
| 513900 || || 9 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

513901–514000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 513901 || || 14 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 513902 || || 23 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 513903 || || 23 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#fefefe
| 513904 || || 28 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#fefefe
| 513905 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 513906 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#fefefe
| 513907 || || 5 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#fefefe
| 513908 || || 1 de desembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#fefefe
| 513909 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#fefefe
| 513910 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#fefefe
| 513911 || || 9 d'abril de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#fefefe
| 513912 || || 23 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 513913 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#fefefe
| 513914 || || 28 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#fefefe
| 513915 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#FFC2E0
| 513916 || || 11 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=917 bgcolor=#fefefe
| 513917 || || 9 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#fefefe
| 513918 || || 11 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 513919 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#fefefe
| 513920 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#fefefe
| 513921 || || 21 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#fefefe
| 513922 || || 25 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#fefefe
| 513923 || || 1 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#E9E9E9
| 513924 || || 16 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#fefefe
| 513925 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 513926 || || 1 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#E9E9E9
| 513927 || || 9 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 513928 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 513929 || || 8 d'abril de 2010 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 513930 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#fefefe
| 513931 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 513932 || || 26 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 513933 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#E9E9E9
| 513934 || || 22 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 513935 || || 17 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 513936 || || 2 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 513937 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 513938 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 513939 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#E9E9E9
| 513940 || || 20 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 513941 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 513942 || || 15 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#E9E9E9
| 513943 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 513944 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 513945 || || 27 de febrer de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 513946 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 513947 || || 26 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 513948 || || 20 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 513949 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 513950 || || 5 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 513951 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 513952 || || 13 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 513953 || || 3 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 513954 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 513955 || || 12 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 513956 || || 15 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 513957 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 513958 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 513959 || || 13 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 513960 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 513961 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 513962 || || 22 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 513963 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#fefefe
| 513964 || || 26 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 513965 || || 26 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 513966 || || 26 de febrer de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#E9E9E9
| 513967 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 513968 || || 26 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 513969 || || 25 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 513970 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 513971 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 513972 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 513973 || || 3 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 513974 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#E9E9E9
| 513975 || || 1 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 513976 || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 513977 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 513978 || || 9 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 513979 || || 21 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 513980 || || 5 de maig de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 513981 || || 9 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 513982 || || 6 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 513983 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#E9E9E9
| 513984 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 513985 || || 1 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 513986 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 513987 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 513988 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 513989 || || 25 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 513990 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 513991 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 513992 || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#E9E9E9
| 513993 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#d6d6d6
| 513994 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 513995 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 513996 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#E9E9E9
| 513997 || || 27 de febrer de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#E9E9E9
| 513998 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#E9E9E9
| 513999 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 514000 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (510001)-(515000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (510001-520000)